Bagre (plaats), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Bagre (geslacht)